John Kraaijkamp sr. (1925-2011), Nederlands acteur en komiek
 Johnny Kraaijkamp jr. (1954), Nederlands acteur en komiek